Хасминес има више значења:

 Хасминес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хасминес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Хасминес (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику